Їржі Со́як (,  — ) — чеський ботанік, співробітник Національного музею в Празі.

Наукові праці 
 Soják, J. 1972 : Doplňky k nomenklatuře některých rodů (Phanerogamae). Časopis Národního Musea (Praha) Oddíl Přírodovědný 141: 61-63.
 Soják, J. 1979: Fragmenta phylotaxonomica etnomenclatorica 1. Časopis Národního Musea (Praha) Oddíl Přírodovědný 148: 193–209.
 Soják, J., 1985. Some new northern hybrids in Potentilla L. Preslia 57: 263–266
 Soják, J., 1986. Notes on Potentilla. I. Hybridogenous species derived from intersectional hybrids of sect. Niveae X sect. Multifideae. Botanische Jahrbücher für Systematic 106: 145–210
 Soják, J., 1989. Notes on Potentilla (Rosaceae) VIII. P. Mivea L. agg. Candollea 44: 741-62
 Soják, J. 2004. Potentilla L. (Rosaceae) and related genera in the former USSR (identification key, checklist and figures). Notes on Potentilla XVI. — Bot. Jahrb. Syst. 125: 253–340.
 Soják, J. 2006. New infraspecific nomenclatural combinations in twelve American species of Drymocallis and Potentilla (Rosaceae) (Notes on Potentilla XVII.). — Thaiszia — J. Bot. 16: 47-50.

Примітки 

Чеські ботаніки
Персоналії:Прага
Автори ботанічних таксонів